Алексе́й Влади́мирович Череми́син  (; 4 января 1991, Киев, СССР) — украинский футболист, полузащитник

Биография 
Родился в Киеве. Начал свою карьеру в Киеве, играя за младший состав «Динамо». Футболом начинал заниматься в динамовской ДЮФШ на Нивках. Первыми наставниками стали детские тренеры Леонидов и Островский. Пройдя все ступени подготовки детско-юношеского футбола киевского «Динамо», в июле 2008 года перешёл в дублирующую команду.

В 2009 году перешёл в ФК «Оболонь», а в 2011 дебютировал за основной состав клуба. Дебютировал 16.07.2008 в матче молодежных команд «Динамо» — «Ильичёвец» — 0:0. Не сумев привлечь внимание тренеров первой команды перебрался в столичную ФК «Оболонь». В украинской Премьер-лиге дебютировал 6 ноября 2011 «Оболонь» — «Шахтер» — 0:2.

В 2013 году провёл семь игр за ФК «Олимпик» (Донецк) после чего контракт с игроком не был продолжен и он покинул клуб. 14 июля 2013 года дебютировал за «Оболонь-Бровар» во второй лиге. Летом 2014 года перешёл в кировоградскую «Звезду».

В 2015 году перешёл в чешский клуб «Славой», с которым поднялся из третьего дивизиона Чехии во второй. Сыграв осенью 2015 года 6 матчей во втором дивизионе, покинул клуб и завершил профессиональную карьеру.

Карьера в сборной 
Он был призван играть за Украину до 21 тренером Павлом Яковенко на Кубок Содружества 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Оболонь-2» (1998)
Игроки ФК «Динамо» Хмельницкий
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Оболонь» (2013)
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)